Dagon ou Dagan est un important dieu des populations sémitiques du Nord-Ouest du Moyen-Orient ;
 Dagon est un quartier nord de Rangoon, en Birmanie, où se trouve la pagode Shwedagon ;
 Dagon, nom propre de la planète Alpha Piscis Austrini Ab, autrement appelée Fomalhaut b.

Fiction 

 Dagon est une entité du Mythe de Cthulhu, ensemble de récits inspirés par l'œuvre de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft ;
 Dagon est un recueil de nouvelles de fantasy et d'horreur de H. P. Lovecraft ;
 Dagon est le titre de la nouvelle éponyme de ce recueil (1917) ;
 Dagon est un roman de l'écrivain américain Fred Chappell (1968) ;
 Dagon est un film espagnol réalisé en 2001 par Stuart Gordon d'après la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth de H. P. Lovecraft.
 Le Prix Dagon est un prix littéraire de science-fiction et de fantastique.
 Dagon éditions est une maison d'édition française de bandes dessinées spécialisée dans l'horreur et le fantastique.
 Dagon est un objet du mod Defense of the Ancients du jeu vidéo Warcraft III: Reign of Chaos.
 Dagon est le nom du dragon des ténèbres dans le jeu vidéo Dragon Lore II.
 Dans l'univers de Donjons et Dragons, Dagon est le nom d'un Prince-démon.
 Dagon est le nom du chanteur/guitariste du groupe de Black métal Inquisition.
 Dagon est le nom d'un boss du jeu vidéo The Witcher.

Patronyme
 Étienne Dagon est un nageur suisse.
 Gérard Dagon était un pasteur évangélique spécialisé dans la lutte contre les sectes.

Voir aussi 
 Dagonville

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre